Majer Antal
 Majer Antal (1920–1995) erdőmérnök, egyetemi tanár
Mayer Antal
 Mayer Antal (1870–1933) katolikus pap, a Nagyváradi római katolikus egyházmegye apostoli kormányzója
 Mayer Antal (1913–1958) villanyszerelő, 1956-os felkelő
 Mayer Antal (1938–2008) magyar-történelem szakos tanár, emlékiratíró
 Mayer Antal (1938–2018) építész, Budakeszi főépítésze
 Mayer Antal (1940–) agrármérnök, országgyűlési képviselő (1994–1998)